El Guayacán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Guayacán, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
 El Guayacán, Chiapas, Palenque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar